Altersham ist der Ortsname von

 Altersham (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Altersham (Pittenhart), Ortsteil der Gemeinde Pittenhart, Landkreis Traunstein, Bayern